Downey (Califórnia)
Downey (Idaho)

Desambiguações de topônimos